

События 
 2 февраля — венчание короля Англии Генриха I Боклерка и Аделизы Лувенской.
 12 августа — в Дидгорском сражении грузинские войска под предводительством Давида IV Строителя разбили многочисленное войско коалиции мусульманских правителей.

Без точных дат 
 Мир между императором Генрихом V и феодалами. Мир заключён в Диете (Вюрсбург). Арест антипапы Григория и его низложение.
 Польские войска захватили Щецин.
 Тереза Леонская была осаждена в замке Ланьозо и взята в плен.
 Генрих I передал Роберту де Бомон обширные владения в Верхней Нормандии.
 Ранульф ле Мешен вернул Генриху I свои земли в Камберленде.
 Венчание Миля Глостерского и Сибиллы де Нёфмарш.
 Венчание Гийома X и Аенор де Шательро.
 Сочинение Пьера Абеляра «Introductio in theologiam» было предано сожжению на церковном соборе в Суассоне, а он сам осуждён на заточение в монастыре Святого Медарда.
 Ранульфом Фламбардом, епископом Даремским был построен замок Норхэм.
 Впервые упоминается в летописях город Вернигероде.
 Впервые упоминается в летописях город Ржищев.
 Владимир Мономах прогнал из Руси берендеев.
 Голод в Новгороде: «ядяху люди лист липов, кору берёзовую, а инии мох, конину».
 Неудачный поход Ярослава Святополчича и поляков на Волынь.
 Среди берберских племён Африки в самом центре области Альморавидов, вспыхнуло восстание Альмохадов. Лидер восстания Мухаммад ибн Тумарт объявляет себя махдием. Берберское племя масмуда признаёт Ибн Тумарта своим главой. Образование Альмохадского (ал-муаххидун — «единобожники») государства.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1121 году

Без точных дат 
 Генрих Французский, епископ Бове, архиепископ Реймса.
 Шанг Цалпа Цонгдру Драг, основатель Цалпа Кагью, одной из школ Кагью.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1121 году
 10 февраля — Домнелл(?) Уа Лохлин, верховный король Ирландии.
 2 марта — Флорис II, граф Голландии.
 22 апреля — антипапа Григорий VIII.
 11 декабря — аль-Афдаль Шаханшах.

Без точных дат 
 Гийом де Шампо, французский философ-мистик, представитель крайнего реализма, богослов, епископ шалонский.
 Киевский митрополит Никифор I (1104—1121). Выходец из Малой Азии, ближайший советник Владимира Мономаха.
 Рохеза де Клер, дочь Ричарда Фиц-Гилберта.
 Первый епископ в Холаре (Сев. Исландия) Йон Священник, сын Эдмунда.

См. также